Ринкон Чикито има више значења:

 Ринкон Чикито (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ринкон Чикито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ринкон Чикито (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон Чикито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринкон Чикито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику